Мона́рх (, от , «один» и , «правитель» — единовластный правитель, властелин) — наследственный или (реже) выборный глава государства (царь, император, король и т. п.); лицо, обладающее суверенитетом.

Другие значения 
 Монарх — вид бабочек из семейства нимфалид.
 Монархи — семейство птиц отряда воробьинообразных.
 «Монарх» — название ряда кораблей британского Королевского флота в XVIII—XX вв.
 «Монарх» (впоследствии «Сентинел») — британское судно для прокладки и обслуживания глубоководных кабелей (постройка 1946 г.).
 «Монарх» — марка американских автомобилей начала XX века.
 Monarch — канадский автомобильный бренд середины XX века.
 Monarch — круизное судно, построенное в 1991 году.
 Monarch Airlines — британская авиакомпания.
 «Монарх» — организация во вселенной MonsterVerse.